Токмачев (Токмачёв) — фамилия:

 Токмачёв, Александр Лаврович (?—1881) — генерал-майор флота, Георгиевский кавалер (№ 9105; 26.11.1853).
 Токмачев, Лавр Васильевич (?—1847) — капитан-лейтенант флота, Георгиевский кавалер (№ 3422; 15.11.1819).
 Токмачев, Юрий Анатольевич (род. 1954) — заместитель генерального директора — директор по безопасности ОАО «Атомредметзолото».

 Токмачева, Тамара Владимировна — главный тренер сборной Украины по прыжках с трамплина в воду.
 Токмачёва, Клавдия Петровна (род. 1926) — доярка, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Толмачев